Menacher ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Menacher (1941–2019), deutsche Badmintonspielerin
 Peter Menacher (* 1939), deutscher Politiker